We Are Superhuman () — четвёртый мини-альбом южнокорейского бой-бенда NCT 127 второго юнита NCT. Был выпущенный 24 мая 2019 года компанией SM Entertainment. Об этом было объявлено 18 апреля 2019 года, одновременно с выпуском их первого японского альбома Awaken. Он включает в себя ведущий сингл «Superhuman» и пять других треков.

Предпосылки и релиз 
14 мая 2019 года был выпущен пред-релиз сингла «Highway to Heaven» вместе с его музыкальным видео.

Промоушен 
Группа выступила на Good Morning America с «Superhuman» 18 апреля. Они являются третьими корейскими артистами который выступал в программе.

Приём

Коммерческий успех 
We Are Superhuman, дебютировал на 11 строчке в американском Billboard 200 с 27,000 эквивалентными единицами альбома (с 25,000 традиционными продажами), став с самым высоким альбомом в чарте; они стали второй самой высокой чартовой K-pop группой в чарте. Альбом также дебютировал на вершине мирового чарта альбомов, став вторым номером группы с Limitless в 2017 году. Между тем, ведущий трек «Superhuman» дебютировал на третьем месте в мировом чарте цифровых продаж песен с тысячей проданных загрузок, став седьмой песней группы в десятке лучших в чарте.

В Японии альбом дебютировал на шестом месте еженедельных цифровых альбомов Oricon с загрузками 829.Он дебютировал в недельном альбомном чарте под номером шесть с 7,265 копиями неделю спустя.

Трек-лист 
Адаптировано из интернет-магазина SM.

Чарты

Годовой итоговый чарт

Победы

История релиза

Примечания 

Альбомы NCT
Мини-альбомы выпущенные в 2019 году
Мини-альбомы на корейском языке
Мини-альбомы IRIVER